Alikoirah kan verwijzen naar:
 Alikoirah (Alif Alif-atol), een eiland van het Alif Alif-atol, Maldiven 
 Alikoirah (Alif Dhaal-atol), een eiland van het Alif Dhaal-atol, Maldiven